Preysing steht für:
 Preysing (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht in Bayern 
 Preysing-Denkmal, ein Denkmal in Plattling
 Palais Preysing in München 
 Palais Neuhaus-Preysing in München

Personen: 
 Christiane von Preysing (1852–1923), deutsche Adlige und Sozialarbeiterin
 Conrad von Preysing (1843–1903), deutscher Politiker, MdR
 Hedwig von Preysing (1849–1938), deutsche Sozialarbeiterin und Mitbegründerin sozialer Einrichtungen
 Hermann Preysing (1866–1926), deutscher Mediziner

 Kaspar von Preysing (1844–1897), deutscher Politiker, MdR
 Kaspar von Preysing-Lichtenegg-Moos (1880–1918), bayerischer Rittmeister und Reichsrat
 Konrad Graf von Preysing (1880–1950), deutscher Geistlicher, Bischof von Eichstätt und Berlin, Kardinal

Siehe auch:
 Preising